Orthacanthus — род вымерших хрящевых рыб, похожих на акул, из семейства Diplodoselachidae отряда ксенакантообразных. Некоторые систематики выделяют род в монотипическое семейство Orthacanthidae.

По внешнему виду напоминали современных угрей. Отличительной особенностью являлся длинный спинной плавник. В длину достигали 3 метров. Мощные челюсти были покрыты двойным рядом зубов.

Были пресноводными хищниками. Обитали в реках и болотах Северной Америки, Европы и Азии с девонского по меловой периоды ( назад).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на апрель 2020 года в род включают 10—18 вымерших видов:
 
  [syn. , , , , , , , , , ]
 
  [syn. , ]
 
 
 
  [syn. , ]
  
 
 ?  [syn. ]
 ? 
 ? 
 ?  [syn. ]
 ? 
 ? 
 ?  [syn. ]
 ?  [syn. ]

Изображения окаменелостей

Примечания 

Ксенакантообразные
Рыбы девонского периода
Рыбы каменноугольного периода
Рыбы пермского периода
Рыбы мезозоя